Antímaco puede referirse a:

 Antímaco de Teos, poeta épico griego del 
 Antímaco de Colofón, poeta griego del año 400 a.C.
 Antímaco I, rey del reino grecobactriano del 
 Antímaco, un hijo de Heracles y Nícipe.
 Antímaco, uno de los heráclidas, hijo de Trasianor y padre de Deifontes.
 Antímaco, un centauro que asistió a la boda de Pirítoo y a quien mató Céneo.
 Antímaco, un troyano que, sobornado por Paris, se mostró contrario a devolver a Helena de Troya a Menelao
 Antímaco, un guerrero cretense que fue con Idomeneo a luchar junto al bando griego en la Guerra de Troya. 
 Antímaco, uno de los hijos de Egipto]. Se casó con la danaide Midea, quién le asesinó en su noche de bodas.
 Antímaco, uno de los pretendientes de Penélope, de Duliquio, muerto como el resto por Odiseo.
 Antímaco, el hijo de Hipodamas, nieto por tanto del río Aqueloo y Perimede.